Jazz Lab – album di Gigi Gryce e Donald Byrd, pubblicato dalla Columbia Records nel 1957
 Jazz Lab – album di Gigi Gryce e Donald Byrd, pubblicato dalla Jubilee Records nel 1958